Eisenberger bezeichnet:
 Eisenberger (Adelsgeschlecht), hessisches Beamtengeschlecht

Eisenberger ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Eisenberger (1762–1834), deutscher Kaufmann und Politiker
 Carl Friedrich Eisenberger (1901–1993), deutscher Wirtschaftsjurist
 Christian Eisenberger (* 1978), österreichischer bildender Künstler
 Claus Ferdinand Eisenberger (* 1969), deutscher Chirurg
 Clemens Max Eisenberger (1902–1962), deutscher Brauereidirektor
 Ferdinand Eisenberger (1937–2009), deutscher Urologe
 Georg Eisenberger (1863–1945), deutscher Politiker (Bayerischer Bauernbund)
 Herbert Eisenberger (1930–2020), deutscher Altphilologe
 Iris Eisenberger (* 1972), österreichische Rechtswissenschaftlerin
 Jenö Eisenberger (1922–2016), österreichischer Unternehmer und Kunstsammler
 Josef Eisenberger (1891–1938), kommunistischer Politiker

 Maximilian Eisenberger (1829–1887), deutscher Notar
 Philipp Eisenberger der Jüngere (1548–1607), deutscher  Familienforscher und Jurist
 Severin Eisenberger (1879–1945), polnischer Pianist und Hochschullehrer
 Sylvia Eisenberger (* 1942), österreichische Schauspielerin
 Tim Eisenberger (* 1991), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Eisenberg